Хајко има више значења:
 Хајко (Западна Вирџинија)
 Хајко (Тексас)